«Прикованные рыцари» — российско-грузинская кинокомедия 1999 года о похождениях Дон Кихота и Санчо Панса в Грузии, где они пытаются найти и освободить героя Амирани, давшего людям огонь и прикованного богом к скале.

Сюжет 
Дон Кихот вместе со своим оруженосцем Санчо Пансой оказываются в Грузии XIX века. Дон Кихот решает освободить прикованного богами к Кавказскому хребту Прометея (Амирани). Рыцарь знакомятся с князем Луарсабом Таткаридзе (персонаж рассказа Ильи Чавчавадзе «Человек ли он?!») и его женой. Хотя после пира у них возникает размолвка, после дуэли (на которой князь предлагает бодаться головами и побеждает Дон Кихота) они примиряются, и Таткаридзе со слугой пускаются в дальнейшее странствие вместе с испанцами.

Однако у народа Грузии им не удаётся найти понимания. На свадьбе, куда пригласили путников, Дон Кихоту начинает казаться, что они оказались в логове чертей, и завязывается драка. Побитые, путники встречают у родника мальчика-сироту, живущего при церкви. Спасаясь от ливня в здании полуразрушенной церкви, путешественники встречают там священника, который теперь сам в свою очередь принимает их за посланников дьявола и просит их покинуть это место. Увидев с горы, что люди хотят принести быка в жертву в честь Святого Георгия, Дон Кихот кричит им остановиться, и люди не режут быка, принимая самого рыцаря за Святого Георгия. По дороге путники встречают группу пожилых женщин-англичанок, которые предлагают им сыграть в футбол, а после матча показывают дорогу к пещере, где прикован Амирани. Однако, добравшись до пещеры, рыцари не успевают войти туда, потому что священник собрал людей, которые окружили путников. Всех четверых приковывают к скалам. Чтобы подбодрить друг друга, они начинают петь.

Мальчик-сирота на обратном пути спрашивает священника, за что приковали рыцарей. Сам он считает, что они хорошие люди, и бежит к ним обратно.

В ролях

Награды 
 Международный кинофестиваль стран СНГ и Балтии «Киношок» (Анапа) — Приз за лучшую мужскую роль (Кахи Кавсадзе)

Литература 
 
 
 Питер Ролберг. Дон Кихот в Грузии: синтез Сервантеса и Чавчавадзе

См. также 
 Житие Дон Кихота и Санчо — художественный фильм, в котором роль Дон Кихота также сыграл Кахи Кавсадзе

Ссылки 
 Информация о фильме в базе данных грузинского кино 
 Кадры со съёмочной площадки: 1, 2, 3

Кинокомедии Грузии
Кинокомедии России
Кинокомедии 1999 года
Фильмы России 1999 года
Фильмы Годердзи Чохели
Фильмы Грузии 1999 года
Фильмы кинокомпании «Киномост»
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Экранизации истории Дон Кихота